Mov'eo est un pôle de compétitivité en France en recherche et développement dédié à la mobilité et à l’automobile, à vocation internationale, créé en 2006. Association loi de 1901, Mov'eo réunit aujourd’hui plus de 380 membres en Normandie et en Île-de-France.

En 2022 est créé NextMove, résultat de la fusion du pôle de compétitivité Mov'eo, de l'Aria (Association régionale des industries automobiles normande) et du Ravi (Réseau automobile & véhicules d'Ile de France).

Liens externes 

 Abdelkhalak El Hami et Philippe Pougnet (), Les Systèmes mécatroniques embarqués 2, ISTE Editions, 244 pages.
 Pierre Veltz et Thierry Weil (2015), L’industrie, notre avenir, Eyrolles, 343 pages.
 « Mondial de l’auto : quand les entreprises normandes planchent sur les voitures du futur », Paris Normandie, 
 Pôle de compétitivité Mov'eo sur InnoviSCOP
 http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/mov-eo-24/moveo-27/moveo-28.html?cHash=e6f1f3abf7b1e3f11025bb19eb156e6d
 http://www.job-hightech.fr/partenaires/moveo
 http://www.avere-france.org/Site/Adherent/?adherent_id=75
 https://www.euroquity.com/fr/label/-9cc4ee49-63dc-4f9b-8866-3ad732adba07/
 http://www.iledefrance-international.fr/partenaires/pole-moveo
 https://www.ceevo95.fr/en/business-tools-and-assistance/competitiveness-clusters-in-val-d-oise/competitiveness-clusters-val-d-oisiens/the-pole-mov-eo
 Trois projets de plus pour le pôle Mov'eo, Les Échos, 
 http://wellcom.fr/presse/mov-eo/
 http://www.vector-ast.fr/31.P%C3%B4le%20Mov'%C3%A9o
  Signature du contrat de performance du pôle MOV’ EO : l’automobile, une filière d’excellence pour la Haute-Normandie, 2014 
 https://innoveco-paris.com/fr/presse-partenaire/partenaires/sponsor-premium-3-avril-2015-moveo/

Pôle de compétitivité en France